

Entreprises 
 Pearl Jam, un groupe de musique grunge
 The Jam, un groupe de musique punk britannique
 Island Def Jam Music Group, une société d'édition de disques appartenant à Universal Music Group
 Def Jam Recordings, un label discographique de hip-hop américain de la société précédente
 La Jam, un groupe de musique nantais
 Le Jam, une salle de concerts, une école de musique, un studio, un lieu de résidence et de répétitions à Montpellier

Titres 

 Jam, une chanson de James Brown ;
 Jam, une chanson de Michael Jackson ;
 Jam, une chanson de l'album Cool frénésie des Rita Mitsouko ;
 Jam, une série télévisée britannique ;
 Jam, une radio belge de service public de la RTBF ;
 Jam!, site Internet canadien ;
 JAM, une émission de télévision diffusée sur la chaîne ontarienne TFO.

Pseudonyme 

 Roger de Bouillé (1809-1906), un pyrénéiste, mais aussi un dessinateur, illustrateur et aquarelliste, auteur de plusieurs ouvrages sur ses ascensions ;
 Paul Jamin, un caricaturiste, dessinateur de presse et auteur de bande dessinée politique belge.

Toponyme 

 Jâm, une ancienne ville d'Afghanistan, actuellement en ruine.

Patronyme 

 Lena Jam-Panoï (1980-), une actrice et mannequin française.

Sigle 
JAM peut signifier :
 JAM (où JAM est le sigle de junctional adhesion molecule), une famille de protéines transmembranaires ;
 juge aux affaires matrimoniales, devenu juge aux affaires familiales ;
 Les Jeunes avec Macron, une organisation de jeunesse proche de La République en marche.
 Les Jeunes avec Marine, le nom de l'organisation de jeunesse du Rassemblement national lors de la présidentielle de 2022

Abréviation 
Jam peut signifier :
 jam session, une improvisation dans un groupe de jazz.

Code 

JAM peut signifier :
 Jamaïque,
 selon la norme ISO 3166-1, code alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-3.

Voir aussi 
 Jam Echelon Day, une tentative de blocage du réseau Echelon

Patronyme chinois